Cola de ardilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Alvaradoa amorphoides.
El nombre común de la planta Clematis cirrhosa.
El nombre común de la planta '''''Clematis flammula.